Neuquén může být:

 Neuquén (argentinská provincie) – argentinská provincie
 Neuquén (město) – argentinské město
 Neuquén (řeka) – argentinská řeka